Memo (futebolista)
 Memo (remador)

Desambiguação